Edge of Darkness (1943), een film uit 1943;
Edge of Darkness (televisieserie), een Britse televisieserie;
Edge of Darkness (2010), een film uit 2010, gebaseerd op bovengenoemde serie.